Ukkusissat bezeichnet:
 Ukkusissat, Ort im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Ukkusissat (Bucht), Bucht im Distrikt Nuuk, Grönland
 Ukkusissat (Inselgruppe), Inselgruppe im Distrikt Nuuk, Grönland